Hamann kan som auktorsförkortning betyda:

 Helmut Heinrich Franz Hamann
 Otto Hamann

Robotskapade auktorsförkortningar